Komet Coggia je lahko eden izmed naslednjih kometov:

 C/1870 Q1 (tudi 1870 II, 1870b)
 C/1874 H1 (tudi 1874 III, 1874c)
 C/1874 Q1 (tudi 1874 IV, 1874e)
 C/1877 R1 (tudi. 1877 VI, 1877e)
 C/1890 O1 (tudi 1890 III, 1890b)